Kazimierz Madej – malarz, aktor, artysta, kabareciarz
 Kazimierz Madej – generał III Rzeczypospolitej